PEL est un sigle. Pel peut faire référence à un patronyme, à un toponyme et à diverses autres significations.

Sigle 
 Plan épargne logement, un compte d'épargne rémunéré en France
 Portfolio européen des langues
 
  ()

Patronyme 

  (1823-1876), militaire néerlandais.
 Pieter Klazes Pel (1852-1919), médecin néerlandais
 Albert Pel, criminel français de la fin du , surnommé l'horloger de Montreuil

Personne fictive 
 Pel, personnage de Star Trek de la race des Ferengi pour lequel Quark éprouve une inclination.

Toponyme 

 Pel-et-Der, commune française de l'Aube
 Pel Maoudé, localité du Mali

Autres usages 
 Fièvre de Pel-Ebstein, en médecine
 chouette-pêcheuse de Pel
 pel, abréviation de pixel
Patronyme néerlandais
Patronyme français
Code